Семон:

 Семон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Семон — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.